Megalodochium är ett släkte av svampar. Megalodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Megalodochium